Castione kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castione della Presolana, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Castione Marchesi, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Parma, 
 Castione (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Castione (ort), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Schweiz 
 Castione, Ticino, ort i kantonen Ticino

Robotskapade Italienförgreningar